«My House» — песня, записанная американским певцом и композитором Flo Rida с его 4-го мини-альбома My House (EP) вышедшая 13 октября 2015 года в качестве третьего сингла на лейблах International Music Group, Poe Boy, Atlantic. Песня была написана Ross Golan, Johan Carlsson, Marco Borrero, Roy Hammond, Tramar Dillard, продюсеры Johan Carlsson, MAG, JayFrance. Тираж сингла в США превысил 2 млн копий и он получил 4-кр. платиновый статус.

Коммерческий успех 
Песня заняла позицию № 4 на Billboard Hot 100. «My House» также достиг позиции № 18 в чарте Dance/Mix Show Airplay и № 1 в чарте Mainstream Top 40 (Pop Songs).
К октябрю 2016 тираж сингла превысил 2,14 млн копий (загрузок) и он стал 2-м самым успешным по итогам всего года после вслед за хитом Justin Timberlake's «Can't Stop the Feeling!».

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа стал Alex Acosta.

Отзывы 
Журнал Billboard поместил «My House» на позицию № 68 в своём списке «100 Best Pop Songs of 2016».
Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 14).

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Продажи сингла

Источники

Ссылки 
  (более 180 млн просмотров)

Синглы 2015 года
Песни по алфавиту
Песни 2015 года
Синглы Atlantic Records